Vi sono numerose funzioni matematiche che vengono chiamate funzione zeta con l'aggiunta di qualche specificazione e per le quali si usa il simbolo la lettera zeta greca ζ. 

funzione zeta di Riemann
funzione zeta di Artin-Mazur
funzione zeta di Dedekind
funzione zeta di Hasse-Weil
funzione zeta di Hurwitz
funzione zeta di Hardy
funzione zeta di Ihara
funzione zeta di Igusa
funzione zeta di Lerch
funzione zeta di Riemann-Siegel
funzione zeta locale
funzione zeta di Selberg
funzione zeta di Weierstrass
funzione zeta di un'algebra di divisione
funzione zeta di un'algebra di incidenza

Molte di queste funzioni zeta posseggono profondi collegamenti e sono coinvolte in numerose relazioni ricche di conseguenze. Si fa strada la convinzione che esista una loro vasta generalizzazione che le collega tutte, ma la natura di questa profonda teoria non è nota.

Il teorema di Taniyama-Shimura costituisce uno degli avanzamenti più recenti verso questa comprensione di ampio respiro. Altre famose relazioni congetturate comprendono la congettura di Artin, la congettura di Birch e Swinnerton-Dye e l'ipotesi di Riemann generalizzata.

Le funzioni zeta non vanno confuse con la funzione eta.